Varesletto kan syfta på följande platser:

Finland 

 Varesletto (ö i Norra Österbotten), Uleåborg, 
 Varesletto (ö i Lappland), Kemi-Torneå, 

Robotskapade Finlandförgreningar